Vienken ist der Familienname von:

 Jörg Vienken (* 1948), deutscher Biomediziner
 Raimund Vienken, deutscher Filmeditor